Franciszkanki Szpitalne
 Open Software Foundation
 Ośrodek Sprawności Fizycznej (tor przeszkód w Wojsku Polskim/"małpi gaj")